Persuasione – funzione pragmatica della comunicazione
 Persuasione – Figura della mitologia greca

Cinema
 Persuasione (Persuasion) – film del 1995 diretto da Roger Michell
 Persuasione (Persuasion) – film del 2007 diretto da Adrian Shergold
 Persuasione (Persuasion) – film del 2022 diretto da Carrie Cracknell

Letteratura 
 Persuasione (Persuasion) – romanzo di Jane Austen
 Persuasione – racconto di Isaac Asimov

Musica
 Persuasione – album dei Denovo del 1987